Суперкубок Кіпру з футболу 2006 — 38-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 серпня 2006 року між чемпіоном Кіпру клубом Аполлон та володарем кубка Кіпру клубом АПОЕЛ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Кіпру на rsssf 

2006
Кіпр
2006 на Кіпрі